Boborás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boborás (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Boborás (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar